Érika o Érica es un nombre femenino (variante de Erick) de origen germano y su significado es 'la reina eterna'. 

Puede referirse a:

 Erika (nombre);
 Huracán Erika, del año 2003, que afectó el noreste de México;
 Huracán Erika, del año 1997, que pasó cerca de las Antillas Menores;
 Erika, petrolero que causó en 1999 un desastre ecológico en las costas de Francia;
 Erika, canción alemana escrita y compuesta por Herms Niel;
 (636) Erika, asteroide número 636, descubierto en 1907;
 Erika, personaje de la franquicia mediática japonesa Pokémon.
 Erika Itsumi,personaje del anime Girls und Panzer.

Personas
 Erika Buenfil, actriz mexicana;
 Erika Büsch, compositora, guitarrista y cantante uruguaya;
 Érika Cristiano dos Santos, futbolista brasileña;
Erika Dos Santos, rapera española de origen caboverdiano;
 Erika Ender, cantante panameña;
 Erika de La Vega, presentadora y locutora venezolana;
 Erika Marozsán, actriz húngara de origen alemán;
 Érika Olivera, deportista y maratonista chilena;
 Erika Sanz, actriz y bailarina española;
 Erika Steinbach, política conservadora alemana;
 Erika Toda, actriz japonesa;
 Erika Umeda, idol japonesa;
 Erika Villaécija, nadadora española;
 Erika Villalobos Arana, actriz y cantante peruana;
 Erika Chuwoki, banda uruguaya de rock psicodélico;
 Érica Rivas, actriz argentina.

Nombres femeninos